

Куртамиш — місто, районний центр, Курганська область
 Куртамиш — річка в Курганській області, ліва притока Тоболу
 Куртамиш — присілок, Кетовський район, Курганська область